Région de l'Ouest peut faire référence à : 

 la région de l'Ouest, une des 10 régions du Cameroun,
 le comté de l'Ouest, aussi appelé comté de Lääne, un des 15 comtés d'Estonie.